Эльфри́де «Элфи́» Ми́кеш (; 31 мая 1940, Юденбург, Штирия, Австрия) — австрийско-немецкий ,  и .

Биография 
Родилась в семье механика. Выучилась на фотографа и работала художником. В 1960 году она вышла замуж за художника Фрица Микеша и переехала с ним в 1963 году из Инсбрука во Франкфурт-на-Майне. Здесь она встретила Розу фон Праунхайм, с которым в дальнейшем сотрудничала, и переехала в 1965 году в Западный Берлин, где она работала в издательстве V Магдалински. 

В 1983—1984 годах преподавала режиссуру в Немецкой академии кино и телевидения. С 1991 года она является членом Берлинской академии искусств, факультета кино и медиа-искусств.

Фильмография 
(на языке оригинала)
1972: Leidenschaften  
1978: Ich denke oft an Hawaii 
1979: Execution: A Story of Mary  
1980: Was soll'n wir denn machen ohne den Tod  
1981: Zechmeister  
1982: Macumba  
1982: Im Jahr der Schlange  
1983: Canale grande 
1983: Die blaue Distanz  
1983: Das Frühstück der Hyäne  
1984: Horror Vacui  
1985: Verführung: Die grausame Frau
1986: Ein Virus kennt keine Moral  
1986: Der Rosenkönig  
1987: Anita - Tänze des Lasters 
1988: Die Jungfrauenmaschine  
1989: Marocain  
1990: Die Aids-Trilogie: Feuer unterm Arsch - Vom Leben und Sterben schwuler Männer in Berlin  
1991: Malina  
1991: Am Ende einer Kindheit 
1991: The Party: Nature Morte  
1991: My Father is coming - Ein Bayer in New York  
1992: Female Misbehavior  
1994: Hey Stranger  
1994: Let's Talk About Sex  
1994: Soldaten Soldaten  
1995: Out of America  
1996: Gefährliche Orte - Bombenleger  
1996: Poussières d'amour - Abfallprodukte der Liebe  
1997: Daily Chicken 
1997: Verrückt bleiben - verliebt bleiben  
1998: Life, Love & Celluloid  
1999: Gendernauts 
1999: Der Einstein des Sex 
2000: Für mich gab's nur noch Fassbinder 
2001: Mon Paradis - Der Winterpalast  
2001: Die Markus Family  
2001: Kriegerin des Lichts  
2001: Denk ich an Deutschland - Ein Fremder  
2002: Deux  
2002: Ich kann das schon!  
2003: Ich bin der Eiffelturm   
2003: Die schrecklichen Eltern 
2004: Passion Hölderlin  
2005: Christoph Schlingensief und seine Filme  
2005: Den Tigerfrauen wachsen Flügel 
2006: Brinkmanns Zorn  
2006: Hahnemanns Medizin  
2007: Meine Mütter - Spurensuche in Riga  
2008: Tote Schwule - Lebende Lesben 
2008: Zisternen - Istanbuls versunkene Paläste  
2008: Stark fürs Leben  
2008: Spielzone - Im Sog virtueller Welten  
2011: Mondo Lux - Die Bilderwelten des Werner Schroeter 
2012: Der Schmetterlingsjäger - 37 Karteikarten zu Nabokov  
2014: Fieber 
2015: Härte

Примечания

Ссылки